Baring steht für:
 Baring (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baring (Familie), deutsch-britische Familie
 Baring, regionaler Name von Bergen bei Neuburg, Stadtteil von Neuburg, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Barings Bank, britische Investmentbank

Baring ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baring (Maine), im Washington County
 Baring (Missouri), im Knox County
 Baring (Washington), im King County

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Baring Creek, Fließgewässer im Glacier County, Montana
 Baring Lake, See im Lincoln County, Washington

Siehe auch:
 Behring
 Bering
 Paring